Wilson Edgar Pereira Alegre (Huambo, 22 de julho de 1984) é um futebolista angolano de ascendência portuguesa. Atua como guarda-redes.

Carreira
Iniciou sua carreira profissional em 2004, no Imortal. Depois passaria por Portosantense, Chaves e Recreativo da Caála, até ser contratado pelo Primeiro de Agosto.

Fez parte do elenco da Seleção Angolana de Futebol que disputou a Copa Africana de Nações de 2010, sendo convocado para ser terceiro guarda-redes dos Palancas - Carlos Fernandes foi o titular e Lamá, o reserva imediato, que assim como Wilson, não jogou nenhuma partida.

Naturais de Huambo

Guarda-redes de futebol de Angola
Futebolistas do Imortal Desportivo Clube
Futebolistas do Clube Desportivo Portosantense
Futebolistas do Grupo Desportivo de Chaves
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Angolanos de ascendência portuguesa
Pessoas com dupla nacionalidade
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012